Ätimysvaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Etemysvaara, kulle, Lappland, Östra Lappland, 
 Ätimysvaara (kulle i Finland), Lappland, Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar